Slovo Defiant má více významů:

 Letadla
 Boulton Paul Defiant – britský letoun za druhé světové války
 Rutan Defiant – dvoumotorové letadlo

Film a loď 
 H.M.S. Defiant – film z roku 1962 o fiktivní britské lodi tohoto jména
Star Trek
 USS Defiant (NCC-1764) – hvězdná loď ze seriálů Star Trek a Star Trek: Enterprise
 USS Defiant (NX-74205) – hvězdná loď ze seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Defiant (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine